Алексей Николаевич Добрышин (, , Московская губерния, Российская империя — ?) — советский лыжник. Заслуженный мастер спорта СССР (1943). Восьмикратный чемпион СССР.

Биография 
Уроженец Одинцово.

В годы Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт, служил в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН), был участником многих рейдов в глубокий тыл противника.

С 1952 по 1971 год служил в 6-м отделе ГАИ Москвы.

Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Достижения 
 1938 г. чемпион СССР на дистанции 20 км
 1939 г. чемпион СССР на дистанции 30 км
 1940 г. чемпион СССР в эстафете 4×10 км и в гонке патрулей на дистанции 20 км
 1941 г. чемпион СССР на дистанции 10 км
 1944 г. чемпион СССР в эстафете 4x10 км
 1946 г. чемпион СССР в эстафете 4x10 км
 1947 г. первое место в гонке патрулей на дистанции 20 км

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»

Лыжники СССР
Заслуженные мастера спорта СССР